Эуа:

 Эуа — остров в архипелаге Тонга в 18 км к юго-востоку от острова Тонгатапу (Королевство Тонга).
 Эуа — один из пяти округов Тонга.